Tauern steht für:
 Tauern, Alpenpässe

Tauern heißen folgende geographischen Objekte:
 Tauern (Gemeinde Ossiach), Ortschaft von Ossiach, Kärnten

 Tauernalpen, eine Gebirgsgruppe der Ostalpen
 Tauern (Ammergauer Alpen), 1841 m, Berg bei Reutte, Tirol
 Tauern (Totes Gebirge), 1108 m, Vorberg des Toten Gebirgs bei Bad Ischl, Oberösterreich

Tauern ist der Name folgender Personen:
 eine Familie, siehe Henckel von Donnersmarck
 Odo Deodatus I. Tauern (1885–1926), amerikanisch-deutscher Ethnologe

Siehe auch: 
 Tauer (Begriffsklärung)
 Hohe Tauern, Niedere Tauern